Октопус, от :
 Осьминог
 В дайвинге — запасная вторая ступень (мундштук, клапан принудительной подачи, шланг) регулятора, используемая в экстренной ситуации.
 Octopus — музыкальный альбом группы Gentle Giant (1972).
 Октопус (журнал) — российский подводный журнал, периодическое издание, выходит с 1998 года в Москве
 Октопус-карта — бесконтактная карта электронных платежей в Гонконге.
 Октопус — искусственная рыболовная приманка.
 Октопус (яхта) — яхта Пола Аллена